Аверо́н (, ) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 12. Административный центр — Родез. Население — 288 364 человека (78-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 
Площадь территории — 8735 км². Департамент расположен в гористой местности, наивысшая точка — вершина Майэбьо (1469).

История 
Аверон — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 года.

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 3 округа, 46 кантонов и 304 коммуны.

Примечания

Ссылки 
 Prefecture website
 General council of Aveyron’s website
 Aveyron’s bulletin board
 Hosted and Guided Tours in Aveyron